LO steht für:
 Lokaler Oszillator (englisch ), eine Mischfrequenz in der Hochfrequenztechnik
 Robur LO, eine LKW-Marke (umgangssprachliche Bezeichnung, gesprochen „Ello“ für „luftgekühlter Ottomotor“)
 LibreOffice, eine freie Büro-Programmsammlung
 Lehrer-Online, eine Internet-Seite mit Unterrichtsentwürfen und Unterrichtsmaterialien rund um den Einsatz neuer Medien im schulischen Unterricht
 Formula LO, Schweizer Einsteigerserie des Formelsports (LO steht für Lista Office; s. o.)
 Österreich (ICAO-Code)
 Bahnhof Oschersleben (Bode) (DS100-Code)
 Zahnradbahn Lausanne–Ouchy, Bahninitialen

LO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Borehamwood (für Fahrzeuge aus London)
 Italien: Provinz Lodi
 Serbien: Loznica
 Spanien: Logroño (La Rioja) (auslaufend)

Organisationen und Unternehmen:
 Landsorganisationen i Danmark, den Dachverband der dänischen Arbeitergewerkschaften
 Landsorganisasjonen i Norge, den Dachverband der norwegischen Arbeitergewerkschaften
 Landsorganisationen i Sverige, den Dachverband der schwedischen Arbeitergewerkschaften
 Landsmannschaft Ostpreußen
 Lernende Organisation
 Linke Opposition der KPD, deutsche trotzkistische Organisation
 Lista Office, Schweizer Hersteller von Büromöbeln und Produkte und Dienstleistungen für die Büroeinrichtung
 LO Holding Lausanne-Ouchy S.A., eine Schweizer Immobiliengesellschaft
 Lutte Ouvrière, eine trotzkistische Partei in Frankreich
 Polskie Linie Lotnicze (IATA-Code), polnische Fluggesellschaft

Lo bzw. Lô bezeichnet:
 Lo (Familienname); zu Namensträgern siehe dort
 Lo-Kloster (lo dgon pa), ein Kloster in Tibet
 Lo früheres Königreich in der dortigen Landessprache, siehe Mustang (Königreich)
 Lo, in verkürzten Schreibweise eine vanuatuischne Insel, siehe Loh (Insel)
 Sông Lô, Fluss in Vietnam
 Lo-Reninge, Gemeinde in der belgischen Region Flandern

lo steht für:
 laotische Sprache (ISO-639-1-Code)
 Laudus († um 568), Heiliger und Bischof von Coutances

Siehe auch:
 Loh
 Loo
 Looh
 Lho
 Llo
 L0
 Lau

Abkürzung